Eugen Polanski – calciatore tedesco naturalizzato polacco
 John B. Polanski – giocatore di football americano statunitense
 Morgane Polanski – attrice e modella francese, figlia di Roman Polanski
 Roman Polański – regista, sceneggiatore, e produttore cinematografico polacco naturalizzato francese

Pagine correlate 
 Polansky